Futbolo Akademija Šiauliai sau Šiaulių Futbolo Akademija este un club de fotbal lituanian din orașul Šiauliai, care evoluează în A lyga.  

FA Šiauliai a fost fondat în 2007.

Palmares 
 Pirma lyga: 1
 2021
 Cupa Lituaniei (0):

Participări în campionatele lituaniene

Culori 
Culorile echipei sunt negru și galben.

Echipament

Lotul actual 
Actualizat ultima dată la 10 ianuarie 2023.''

 
|-----
! colspan="9" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|----- style="background:#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|----- style="background:#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|----- style="background:#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|----- style="background:#DFEDFD"

Jucători notabili 
  Davydas Arlauskis, (2015)
  Eligijus Jankauskas, (2022–)
  Daniel Romanovskij, (2022–)

Antrenori
  Renatas Vestartas (2016–2020);
  Mindaugas Čepas (din decembrie 2020)

Referințe

Legături externe 
 Site-ul oficial
 alyga.lt
 Globalsportsarchive

Cluburi lituaniene de fotbal
Fondări în 2007